Dandolo steht für:
 Dandolo (Patrizierfamilie), venezianische Patrizierfamilie

Dandolo ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Dandolo († um 1265), Dogaressa von Venedig
 Contessa Dandolo, Ehefrau des Dogen von Venedig, Enrico Dandolo 
 Enrico Dandolo, Doge 1192–1205
 Enrico Dandolo (Patriot), (1827–1849), italienischer Patriot
 Francesco Dandolo, Doge 1328–1339
 Giovanna Dandolo, Dogaressa von Venedig
 Giovanni Dandolo Doge 1280–1289
 Giusi Raspani Dandolo (1916–2000), italienische Schauspielerin
 Ranieri Dandolo († 1209), Vizedoge von Venedig
 Silvestro Dandolo (1776–1847), italienischer Admiral
 Vincenzo Dandolo (1758–1819), italienischer Chemiker und Apotheker, Aufklärer und Politiker sowie Agrarwissenschaftler